The Early Years (Dannii Minogue-album)
The Early Years (Deep Purple-album)
The Early Years (Gasolin'-album)
The Early Years (Whitesnake-album)